Il singolare del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Davide Sanguinetti che ha battuto in finale Antony Dupuis 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Kristian Pless (secondo turno)
 Adrian Voinea (primo turno)
 Sargis Sargsian (primo turno)
 Attila Sávolt (primo turno)

 Nikolaj Davydenko (secondo turno)
 Antony Dupuis (finale)
 Davide Sanguinetti (Campione)
 Lars Burgsmüller (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2002